Alexandre I da Escócia — rei da Escócia (r. 6/12/1214–1249)
 Alexandre III da Escócia — rei da Escócia (r. 1249–/03/1286)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história